Axelsberg – zona della circoscrizione di Hägersten-Liljeholmen di Stoccolma
 Axelsberg – stazione della metropolitana di Stoccolma